Marciante Orologi – Negozio online di Orologi.
Enzo Marciante – fumettista, animatore e illustratore italiano.
 Giuseppe Marciante  – vescovo cattolico italiano.